Wäldele ist ein Ortsname:
 Wäldele (Baiersbronn), Weiler der Gemeinde Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Wäldele (Gemeinde Mittelberg), Fraktion des Ortsteils Hirschegg der Gemeinde Mittelberg, Bezirk Bregenz, Vorarlberg

Wäldele ist ein Familienname:
 Walther Wäldele (1921–2003), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Wälde